Antonio Mateu Lahoz – arbitro di calcio spagnolo
 Jofre Mateu González – ex calciatore spagnolo